Міннесота ()

Топоніми 
 Міннесота — штат на півночі Середнього Заходу США.
 Міннесота — річка, права притока Міссісіпі, у штат Міннесота, США.
 Міннесота — льодовик у горах Елсворта в Західній Антарктиді.
 Міннесота-Лейк — містечко в округах Блю-Ерт та Феріболт, штат Міннесота, США.
 Міннесота-Сіті — містечко в окрузі Вінона, штат Міннесота, США.

Спортивні команди 
 Міннесота Вайкінгс — футбольна команда міста Міннеаполіс, Міннесота, США.
 Міннесота Вайлд — хокейна команда міста Сент-Пол, штат Міннесота, США.
 Міннесота Норт-Старс — колишній хокейний клуб (1967—1993) міста Блумінгтон, штат Міннесота, США.
 Міннесота Твінз — бейсбольна команда міста Міннеаполіс, штат Міннесота, США.
 Міннесота Тімбервулвз — баскетбольна команда міста Міннеаполіс, штат Міннесота, США.
 Міннесота Юнайтед — футбольний клуб у лізі MLS, міста з Міннеаполіса, США.

Інше 
 Університет «Міннесота» — дослідницький університет, у містах Міннеаполіс та Сент-Пол, штат Міннесота, США.